Geografia Stanów Zjednoczonych:
 Winter – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer
 Winter – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer
 Winter (ang. Winter Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer
Inne:
 Winter – delfin
 Katarina Waters – pseudonim wrestlerki
 Winter – singel Tori Amos z albumu Little Earthquakes
 Winter – zespół funeral doomowy z USA